El término Buzhor o Bujor (lang puede referirse a:

Personas 

Iósif Buzhor, bolchevique besarabo.
Valeriu Bujor, criminólogo moldavo.
Leonid Bujor, político moldavo.

Localidades 

Bujor (Moldavia), localidad de Moldavia.
Bujor (Dolj, Rumanía), localidad del distrito de Dolj, en Rumanía.
Bujor (Mureș, Rumanía), localidad del distrito de Mureș, en Rumanía.
Buzhor (Rusia), localidad de Rusia.